Matt Williams – amerykański aktor
 Matt Williams – amerykański baseballista
 Matt Williams – amerykański producent filmowy
 Matt Williams – angielski snookerzysta
 Matt Williams – australijski jeździec
 Matt Williams – australijski trener rugby
 Matt Williams – kanadyjski hokeista
 Matt Williams – gitarzysta basowy